

Biografia 
La principessa Salmā, membro della famiglia reale giordana, è ritenuto appartenere alla quarantaduesima generazione dei diretti discendenti del profeta Maometto.

Il suo nome, Salma, significa "pace" in arabo.

Nel 2018 ha terminato gli studi presso l'Accademia Internazionale di Amman (IAA), come tappa preliminare per l'ingresso all'università.

Nel novembre 2018, Salma di Giordania si è diplomata alla prestigiosa Royal Military Academy Sandhurst in Inghilterra quando ha completato il breve corso di messa in servizio, diventando così la prima donna pilota delle Forze Armate Giordane.

Titoli e trattamento 
 26 settembre 2000 – oggi: Sua Altezza Reale, la principessa Salmā di Giordania.

Ascendenza

Note 

H